Асы:
 Асы — в германо-скандинавской мифологии основная группа богов. 
 Асы (река) — река в Казахстане.
Асы-аланы — ираноязычный народ.
Асы (племя) — сакское племя